Lancaster County kan henvise til:

 Lancaster County, Nebraska, USA
 Lancaster County, Pennsylvania, USA
 Lancaster County, South Carolina, USA
 Lancaster County, Virginia, USA

Se også 
 County of Lancaster, England, nu Lancashire